Euclid steht für:
 Euklid, griechischer Mathematiker
 Euclid (Weltraumteleskop)
 Euclid (Band), eine ehemalige US-amerikanische Rockband
 Euclid (Computerprogramm) 
 Euclid Trucks, ein ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller

Siehe auch:
 Euklid (Begriffsklärung)